Niemcy:
 Biberach – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Biberach – dzielnica Heilbronnu
 Biberach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Biberach an der Riß – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Biberach (Riß) – stacja kolejowa w Biberach an der Riß
 Biberach an der Riß – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach

Osoby:
 Martinus von Biberach – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Biberbach